Az 1956. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 1-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Madeleine Chamot-Berthod nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1956. évi téli olimpiai játékokon